Поповце може да се односи на следећа насеља у Србији:
Поповце (Лебане), насеље у југоисточној Србији у општини Лебане
Поповце (Лепосавић), насеље на Косову и Метохији у општини Лепосавић